I risultati completi del motomondiale 1967 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Classifica piloti

Classe 350 
Classifica piloti

Classe 250 
Classifica piloti

Classe 125 
Classifica piloti

Classe 50 
Classifica piloti

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1967